Пльос — місто в Росії, в Івановській області
 Пльос — залізнична станція Приволзької залізниці

Див. також 
 Плес
 Плесо (значення)